Пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Устима Жука» (втрачена) була оголошена рішенням Черкаського облвиконкому №288 від 13.05.1975 (лісове урочище "Валявська дача" Городищенського району  Смілянського ДЛГ, у Черкаській області). Площа –  0,03  га. 

Вік дерева (на момент оголошення природоохоронного статусу) - 250 років, висота 25 м, діаметр стовбура - 1,5 м., діаметр крони - 30 кв м..

Рішенням Черкаської обласної ради №14-21 від 28.04.1993 "Про зміни та доповнення до реєстру територій та об’єктів природно-заповідного фонду Черкаської області"пам’ятка природи була скасована.

Скасування статусу відбулось із зазначенням причини «дерево усохло». .

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (до 2000-х)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області